Гран-при Нидерландов 1979 года — двенадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Автогонки прошли 26 августа на трассе Зандворт.

Алан Джонс одержал очередную победу, которая позволила ему подняться на третье место в зачёте чемпионата мира. Обладателя поула Арну вывела из борьбы за победу особенность турбомотора «Рено» — более медленный разгон по сравнению с обычными безнаддувными двигателями соперников привёл к тому, что на старте в машину француза врезался сзади стартовавший третьим Регаццони.

Гонка запомнилась феерическим выступлением Жиля Вильнёва. На 49 круге гонки, сразу после выезда из боксов на «Феррари» канадца лопнула задняя покрышка и автомобиль вылетел с трассы, едва не врезавшись в припаркованный у отбойника «Эрроуз» Риккардо Патрезе. Дав задний ход, Вильнёв сумел выбраться обратно на трассу и продолжить движение к боксам на трёх колёсах, причём в середине круга повреждённое колесо полностью оторвалось и машина наполовину легла на днище, но это не помешало ему добраться до механиков и безрезультатно требовать от них, чтобы ему прикрутили новое колесо.

Квалификация

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-10 Алан Джонс

11-46 Жиль Вильнёв

47-75 Алан Джонс

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Нидерландов
События 26 августа
Август 1979 года
Спорт в Нидерландах в 1979 году